Джин Джин може да се отнася за:

 Джин Джин – град в Австралия, Куинсланд
 Джин Джин – село в Австралия, Нови Южен Уелс